Termin CEP ima više značenja.

 Dekstransaharaza, enzim
 Laktocepin, enzim
 Cefej (sazvežđe)